Ла Толва има више значења:

 Ла Толва (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Толва (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Толва (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику